Augusto Severo de Albuquerque Maranhão — aeronauta brasileiro
Aeroporto Internacional Augusto Severo — aeroporto localizado na Região Metropolitana de Natal (Rio Grande do Norte)
Augusto Severo — antiga denominação de Campo Grande (Rio Grande do Norte)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história